Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1968 (offiziell: 1968 Asian Championship for Women), die zweite Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 22. und 31. Juli 1968 in Taipeh, Taiwan statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Mannschaft Südkoreas, die ungeschlagen zum zweiten Mal in Folge die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahmen Mannschaften aus Hongkong, Singapur und Thailand am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen Mannschaften genau einmal (somit sieben Spiele pro Mannschaft). Pro Sieg gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1968.

Ergebnisse

Wertvollste Spielerin 
Als wertvollste Spielerin wurde Annie Goh Koog Gee aus Malaysia ausgezeichnet.

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1968 Asian Championship for Women ()

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Frauen #1968
Sportveranstaltung in Taipeh
Basketballveranstaltung 1968
Asienmeisterschaft der Damen 1968
Frauenbasketballwettbewerb